Grupa A jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2015.

Tabela

Mecze

Gwinea Równikowa – Kongo

Burkina Faso – Gabon

Gwinea Równikowa – Burkina Faso

Gabon – Kongo

Kongo – Burkina Faso

Gabon – Gwinea Równikowa

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2015